Broos bezeichnet:

 den deutschen Namen der rumänischen Stadt Orăștie

Broos ist der Familienname folgender Personen:

 Amber Broos (* 2002), belgische DJ und Musikproduzentin
 Auguste Broos (1894–1954), belgischer Marathonläufer
 Ben Broos (1944–2019), niederländischer Kunsthistoriker
 Christian Broos (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Harry Broos (1898–1954), niederländischer Sprinter
 Hugo Broos (* 1952), belgischer Fußballspieler und -trainer
 Jean Broos (1914–1945), niederländischer römisch-katholischer Geistlicher, Weißer Vater und Märtyrer